Альтенберг:

 Альтенберг — город в Германии, в земле Саксония.
 Альтенберг, Марьян (1907—1943) — украинский музыкант, пианист.
 Альтенберг, Петер (1859—1919) — австрийский писатель.

См. также 
 Альтенберг-Линц — ярмарочная коммуна (нем. Marktgemeinde) в Австрии
 Альтенберг-на-Раксе — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 «Альтенберг-трио» — австрийский камерный ансамбль, базирующийся в Вене.